Windows Vista (au début nommé Longhorn) a un grand nombre de nouvelles fonctionnalités en comparaison avec les versions précédentes de Windows qui couvrent tout le système d'exploitation.

Interface utilisateur

Windows Aero 

Les éditions Premium de Windows Vista incluent une interface utilisateur et un style visuel, nommé Windows Aero. Le but d'Aero est d'être clair et plus esthétique que les versions antérieurs de Windows, en incluant des transparences, des animations de fenêtres et un volet de gadgets. Windows Aero a également d'autres fonctions comme une nouvelle police (Segoe) qui a un rendu amélioré ainsi qu'un nouveau style pour les assistants d'installation et plus généralement un changement de couleurs de la plupart des boîtes de dialogue et du panneau de configuration.

En plus du thème visuel Windows Aero, Windows Vista inclut trois autres variations : "Standard" qui correspond au thème Aero sans effets de transparences et d'effets 3D de fenêtres, « Basique », qui ressemble plus à Windows XP avec quelques éléments Aero. Quant aux machines en fin de vie qui ne peuvent pas utiliser le gestionnaire de fenêtres du bureau, "Classic" est un thème similaire à l'apparence de Windows 2000.

Windows Flip et Flip 3D 

Pour tous les PC "Vista Premium Ready", l'utilisation des touches Alt + Tab (qui permet la navigation entre les fenêtres ouvertes), dispose d'un aperçu de chaque programme ouvert apparaît au-dessus de l'icône du programme. De plus, Windows Flip 3D vous permet de changer de fenêtres grâce à une cascade de programme en 3D en utilisant la molette de la souris afin de sélectionner le programme ouvert désiré.

Noyau 

Le nouveau noyau comprend des modifications par rapport aux précédentes versions de Windows telles que l'amélioration du filtrage, le tri, le regroupement. Combinée avec la recherche intégrée de bureau, le noyau Explorer permet aux utilisateurs de trouver et d'organiser leurs fichiers dans de nouveaux moyens, tels que "Stacks". Le "Stacks" affiche les fichiers groupes selon le critère spécifié par l'utilisateur. STACKS peuvent être cliquées pour filtrer les fichiers indiqués dans l'Explorateur Windows.

Recherche

Windows Sidebar 
Le Volet Windows est un nouveau panneau, situé sur le côté droit de l'écran où l'utilisateur peut placer des gadgets, qui sont en fait des petites applications dédiées à montrer une information précise (Météo, résultats de sports). Ces gadgets peuvent être placés sur le bureau, hors du volet latéral si souhaité par l'utilisateur. Par défaut, Windows Vista fourni 12 gadgets : une calculatrice, une horloge, un indicateur d'utilisation processeur, un outil de conversion de monnaie, un lecteur de flux RSS, un bloc-note, un puzzle, un puzzle d'image, une corbeille, un diaporama d'images, le cours boursier, et un compteur de temps.
Des gadgets additionnels sont disponibles sur le site de Microsoft, qui offre une panoplie de gadgets développés par Microsoft, et par des utilisateurs.

Nouvelles applications et applications améliorées 

 Microsoft Windows Mail remplace Outlook Express, le client de messagerie des précédents Windows. Il dispose d'un filtre anti hameçonnage, comme Internet Explorer 7 et un filtre antispam, mis à jour tous les mois via Windows Update. De plus, les mails sont maintenant enregistrés individuellement plutôt que dans une base de données, ce qui réduit le taux de corruption des fichiers et permet une recherche en temps réel. Cela facilite également les  sauvegardes et la restauration d'un compte.
 Windows Calendar est le nouveau calendrier inclus dans Vista. Il supporte le format iCalendar.
 Microsoft Paint possède de nouvelles fonctions comme le nombre d'annulations illimité ou le fait de pouvoir afficher une image avec un zoom inférieur à 100 %.
 Magnétophone a été réécrit et permet maintenant l'enregistrement au format WMA de vidéos de n'importe quelle durée.
 Windows Movie Maker permet maintenant l'édition et la création de vidéos HD, ainsi que la gravure DVD des vidéos créées. Les vidéos au format DVR-MS peuvent maintenant être éditées avec Windows Movie Maker.
 Créateur de DVD Windows, un logiciel destiné à la création de DVD.
 Jeux : Le démineur, le solitaire, Hearts, FreeCell et Spider Solitaire ont été revus afin de mieux utiliser les possibilités graphiques de Vista. De nouveaux jeux, notamment Purble Place, et des jeux populaires, comme Chess Titans et Mahjong Titans ont été ajoutés. InkBall, un jeu déjà disponible dans la version Windows XP Édition Tablet PC de Windows, a également été ajouté à Windows Vista. Pinball a été supprimé. Les utilisateurs de l'Édition Intégrale de Windows Vista peuvent, depuis sa sortie le , également télécharger Texas Hold 'Em Poker.

Windows Internet Explorer 7 

Les versions d'Internet Explorer pour Windows XP et Windows Vista mettent également à jour l'API WinInet. La nouvelle version de WinInet apporte un meilleur support d'IPv6, et gère les adresses IPv6 sous forme hexadécimale. La gestion des formats de compression gzip et deflate a également été améliorée. Ainsi, les communications avec un serveur Web peuvent être compressées pour économiser de la bande passante. Le mode protégé d'Internet Explorer 7, fourni par WinInet, n'est pas disponible sous Windows XP.

Windows Media Player 11

Windows Media Center 
Windows Media Center dans Windows Vista est disponible dans l'Édition Familiale Premium et dans l'Édition Intégrale. Il a été grandement amélioré, notamment avec une interface retravaillée. Chaque bouton dans le menu principal, qui contient des sections comme "Musique", "Vidéos" et "TV" s'enfoncent quand la catégorie est sélectionnée. Pour chaque sélection, un sous-menu apparaît, en s'étendant horizontalement. 

Le Media Center inclut également les fonctions suivantes :
 Support des cartes TV double tuner
 Support natif des DVD en MPEG-2
 Ajout du menu " Films et DVD" qui liste les films présent sur le disque sur de l'ordinateur et dans le lecteur DVD
 Le bouton "Tâches" permet d'accéder à une configuration du Media Center
 Chaque vidéo en cours de lecture reste en arrière-plan quand l'utilisateur navigue dans d'autres menus du Media Center
 Support de la Haute-Définition (HD)

Internet Information Services 7

Sécurité

Aspects graphiques

Desktop Window Manager

DirectX

Icônes

Windows Imaging Component

Couleur

Mobile computing

Gestion de la consommation 

Dans Windows Vista, la veille et la Veille prolongée ont été combinées en une veille hybride, fonction qui est activée par défaut. Ce nouveau mode sauvegarde les informations de la mémoire de l'ordinateur dans un fichier d'"hibernation" sur le disque dur, mais au lieu d'éteindre l'ordinateur, il se met en mode veille. Après un certain laps de temps (par défaut, trois heures), il s'arrête (veille prolongée). S'il y a une coupure de courant durant le mode veille, le système reprend l'image de la mémoire sur le disque dur.

Annexes

Notes et références

Liens externes 
 Microsoft's Windows Vista homepage
 List of ATI's Windows Vista capable GPUs that support the latest features of Windows Vista.
 List of NVIDIA's Windows Vista capable GPUs that support the latest features of Windows Vista.
 A summary with 15 videos: Why do I need Windows Vista?
 Guide d'utilisateur de Vista En anglais avec la traduction française disponible

Windows Vista